Le sigle FARC peut désigner :
 les Forces armées révolutionnaires de Colombie ;
 la Force alternative révolutionnaire commune, parti politique colombien créé en 2017 par l'ex-guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) ;
 les Forces armées royales cambodgiennes.